

Persone 
 Benedetto Zuzzeri – arcivescovo cattolico italiano
 Flora Zuzzeri – poetessa dalmata nota per esser stata la musa ispiratrice di alcuni poeti suoi contemporanei
 Giovanni Luca Zuzzeri – numismatico e archeologo italiano

Altro 
 Zuzzeri – formato di pasta tipico campano